Извору Дулче има више значења:

 Извору Дулче (Бечени), насеље у округу Бузау у Румунији
 Извору Дулче (Мереј), насеље у округу Бузау у Румунији